Барбара — українське прізвище.

Відомі носії:
 Барбара Валентин Петрович — заступник Голови Верховного Суду України — секретар Судової палати у господарських справах, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук.
 Барбара Михайло Ярославович (Місько Барбара) — вокаліст українського рок-гурту «Мертвий Півень».

Українські прізвища